

Жінки 
 Снєткова Тетяна Іванівна (* 1950) — новатор виробництва, складальниця мікросхем. Член Центральної Ревізійної Комісії КПРС у 1986—1990 роках.
 Снєткова-Вечеслова Євгенія Петрівна (1882—1961) — радянська артистка балету і педагог.

Чоловіки 
 Снєтков Борис Васильович (1925—2006) — командувач військ Сибірського і Ленінградського військових округів, головнокомандувач Групи радянських військ у Німеччині — Західної групи військ, генерал армії. Депутат Верховної Ради СРСР 10—11-го скликань.
 Снєтков Микола Афанасійович (1935—2005) — радянський хокеїст, арбітр. Майстер спорту; суддя всесоюзної та міжнародної категорії.
російські прізвища